Señera puede corresponder a:
Señera: la bandera históricamente ligada a la Corona de Aragón.
Señera: municipio situado en la comarca de la Ribera Alta, en la provincia de Valencia (España).